Jméno a příjmení Robert Carroll nese více osobností:
 Robert L. Carroll (* 1938) – americký paleontolog
 Robert Todd Carroll (1945–2016) – americký akademik, spisovatel a skeptik
 Robert Carroll (herec) (1918–1994) – americký televizní herec
 Robert Carroll (politik) (1876–1940) – australský politik
 Robert Carroll (boxer) – amatérský boxerský šampion v kategorii muší váhy v roce 1938